Lekkoatletyka na Igrzyskach Azji Południowo-Wschodniej 2013 – zawody lekkoatletyczne, które rozegrano od 15 do 19 grudnia w Naypyidawie. Areną zmagań sportowców był Wunna Theikdi Stadium.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Zobacz też 
 Lekkoatletyka na Igrzyskach Azji Południowo-Wschodniej 2009

Bibliografia 
  [dostęp 8 lutego 2014].

2013 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Mjanmie
Igrzyska Azji Południowo-Wschodniej
Naypyidaw
2013 w Mjanmie